Sibley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sibley (Illinois)
Sibley (Iowa)
Sibley (Louisiana)
Sibley (Missouri)
Sibley (North Dakota)